Yellowhead''' peut faire référence à:

 Tête Jaune, trappeur et explorateur de l'Ouest canadien
 * Col Yellowhead col et Lieu historique national, l'Alberta et la Colombie-Britannique
 * Comté de Yellowhead, de l'Alberta
 * Route Yellowhead, de l'Ouest Canada
 * Yellowhead Trail, Edmonton, Alberta
 * Yellowhead (circonscription fédérale), en Alberta
 * West Yellowhead (circonscription), en Alberta
 * Lac Yellowhead, la Colombie-Britannique
 * Yellowhead Mountain, l'Alberta et la Colombie-Britannique
 * Grande Yellowhead division scolaire publique n ° 77, en Alberta
 * Tête Jaune Cache, C-B
 Mohoua, oiseau
 Maladie de la tête jaune
 Opistognathus aurifrons, poisson
 Poisson-papillon à tête jaune
 Yellow Head, Maine, un village du comté de Lincoln, dans le Maine
 Canton Yellowhead, comté de Kankakee, IllinoisInula, plantes dans la famille des marguerites Trichoptilium, plantes dans la famille des margueritesZanthoxylum flavum'', une usine d'agrumes
 Pimple, familièrement connu sous le nom de la tête jaune quand, sans un point noir